

Biografia

Primi anni 
Hugh O'Leary nasce nel 1974 ad Allerton (un sobborgo di Liverpool) ma cresce ad Heswall nella Penisola di Wirral. Il padre di O'Leary esercitava la professione di avvocato e ha due fratelli minori.

Formazione 
O'Leary studia econometria ed economia matematica alla London School of Economics and Political Science, per poi esercitare la professione di contabile.

Carriere politica 
O'Leary si è candidato, sempre con il partito Conservatore, a varie elezioni locali senza però essere mai eletto. La sua prima candidatura fu nel 1998 per la circoscrizione di St. Alfege a Greenwich (già detenuta dai Laburisti) e sempre nella stessa città nelle circoscrizioni ovest (2002) e Charlton (2006).

Vita personale 
O'Leary ha incontrato per la prima volta Liz Truss alla conferenza del partito Conservatore del 1997; il primo appuntamento fra i due venne trascorso pattinando sul ghiaccio, e in questa occasione O'Leary si slogò una caviglia.  O'Leary e Truss si sono sposati nel 2000 e dalla relazione sono nate due figlie, Frances e Liberty.

Note

Altri progetti 

Politici del Partito Conservatore (Regno Unito)